Fortaleza Esporte Clube este o echipă de fotbal din Fortaleza, Ceará, Brazilia.

Legături externe
Official Website
Fan Online Community 
Site with News related to Fortaleza Esporte Clube

Cluburi braziliene de fotbal